Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 60 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 28 липня. Участь взяли 37 спортсменів з 37 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Лондон 2012  

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2012